Le terme « duettiste » peut faire référence à :
 un duettiste, musicien qui joue un duo ;
 Les Duettistes, série télévisée française de 1999-2001 ;
 le Criquet duettiste (), espèce d'insectes.

Voir aussi 

 Duo